AGX steht für:
 Aviogenex (ICAO-Code), serbische Charterfluggesellschaft
 Agatti Island Airport (IATA-Code) von Agatti, Region Lakshadweep, Indien

agx steht für:
 Aghulische Sprache (ISO-639-3-Code), gehört zur lesgischen Gruppe der nordostkaukasischen Sprachfamilie in der autonomen Republik Dagestan (Russische Föderation)

Abkürzung